Featherstone (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Featherstone (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Featherstone (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire